Nayagarh (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Nayagarh (stad), de hoofdplaats van bovenstaand district